Stockerau Airport (tyska: Flugplatz Stockerau) är en flygplats i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Korneuburg och förbundslandet Niederösterreich, i den nordöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Wien. Stockerau Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Stockerau Airport är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Stockerau Airport. Närmaste större samhälle är Klosterneuburg,  km sydost om Stockerau Airport. 

I omgivningarna runt Stockerau Airport växer i huvudsak blandskog. Runt Stockerau Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Niederösterreich